Genesis XIX — шестнадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал группы Sodom, вышедший 27 ноября 2020 года. Это первый альбом, записанный при участии вернувшегося в группу Фрэнка Годжика и новых участников Йорка Зегаца, гитариста, и Тони Меркеля, барабанщика. Таким образом, это первый альбом группы, записанный в формате квартета, а не трио. Как и предыдущий альбом группы, Decision Day, этот альбом был записан с Джо Петаньо в качестве художника обложки.

Список композиций

Участники записи 
 Томас «Angelripper» Зух — вокал, бас-гитара
  — гитара
 Йорк Зегац — гитара
 Тони Меркель — ударные
Производственный персонал
 Sodom — продюсирование
 Сигги Бемм — звукоинженер, сведение
 Джо Петаньо — обложка

Чарты

Примечания 

Альбомы Sodom
Альбомы SPV/Steamhammer